Llista d'asteroides del 365.001 al 366.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

365001-365100

365101-365200

365201-365300

365301-365400

365401-365500

365501-365600

365601-365700

365701-365800

365801-365900

365901-366000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (365001)-(370000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (360001-370000)